Стишов — русская фамилия, женская форма — Стишова.

Известные носители 
 Стишов, Сергей Михайлович (род. 1937) — советский и российский физик-экспериментатор, академик РАН.
 Стишов, Максим Владимирович (род. 1968) — российский сценарист и прозаик, продюсер.

Стишова 
 Стишова, Елена Михайловна (род. 1936) — российский кинокритик, киновед, историк кино, культуролог и журналист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.